Józef Wasowski – dziennikarz, ojciec Jerzego
 Jerzy Wasowski – dziennikarz, kompozytor, ojciec Grzegorza
 Grzegorz Wasowski – dziennikarz, satyryk, syn Jerzego